António Maria de Mello Breyner Félix da Costa (* 31. August 1991 in Lissabon) ist ein portugiesischer Automobilrennfahrer. Er trat 2012 und 2013 in der Formel Renault 3.5 an. Von 2014 bis 2016 startete er in der DTM. Seit 2014 tritt er in der FIA-Formel-E-Meisterschaft an, die er 2020 gewinnen konnte.

Sein älterer Bruder Duarte ist ebenfalls Rennfahrer.

Karriere 
Wie die meisten Motorsportler begann Félix da Costa seine Karriere im Kartsport, in dem er von 2002 bis 2007 aktiv war. 2008 wechselte er in den Formelsport und wurde auf Anhieb für Motopark Academy startend hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas Vizemeister der nordeuropäischen Formel Renault. Außerdem startete er bei sechs Rennen des Formel Renault 2.0 Eurocups und wurde 13. Nach der Saison nahm er an den Wintermeisterschaften der portugiesischen und britischen Formel Renault teil. 2009 blieb Félix da Costa in beiden Serien. Er verbesserte sich im Formel Renault 2.0 Eurocup auf den dritten Gesamtrang und gewann mit neun Siegen den Meistertitel der nordeuropäischen Formel Renault.

2010 startete Félix da Costa für Motopark Academy in der Formel-3-Euroserie. Er gewann drei Rennen und war nach dem Meister Edoardo Mortara der Pilot mit den zweitmeisten Siegen. Am Saisonende belegte er den siebten Platz in der Fahrerwertung. Außerdem nahm er für Carlin an zwei Rennwochenenden der GP3-Serie teil und wurde 26. in der Gesamtwertung. Im November machte er bei Testfahrten für Force India seine ersten Erfahrungen in einem Formel-1-Auto. 2011 nahm Félix da Costa für Status Grand Prix an der komplette Saison der GP3-Serie teil. Nachdem er bei vier Rennen Punkte erzielt hatte, folgte beim letzten Saisonrennen sein erster Sieg. Er schloss die Saison auf dem 13. Gesamtrang ab. Darüber hinaus trat Félix da Costa für Hitech Racing zu zwei Rennwochenenden der britischen Formel-3-Meisterschaft an. Dabei erzielte er mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen drei Podest-Platzierungen. Außerdem startete er zu einer Veranstaltung der FIA-Formel-3-Trophäe 2011. Am Ende des Jahres ging er für Ocean Racing Technology beim GP2 Final 2011 an den Start und wurde Neunter.

2012 wechselte Félix da Costa innerhalb der GP3-Serie zu Carlin, für die er in der Serie 2010 debütiert hatte. Er entschied drei Rennen für sich und erzielte sechs Podest-Platzierungen. Er holte deutlich mehr Punkte als seine zwei Teamkollegen zusammen und schloss die Saison auf dem dritten Gesamtrang ab. Darüber hinaus wurde er zur Mitte des Jahres in das Förderprogramm von Red Bull aufgenommen und erhielt bei Arden Caterham ein Cockpit in der Saison 2012 der Formel Renault 3.5. Félix da Costa gewann je ein Rennen in Mogyoród und Le Castellet sowie beide Rennen in Catalunya. In der Fahrerwertung wurde er Vierter. Obwohl er nicht an der ganzen Saison teilgenommen hatte, hatte er am Saisonende mehr als doppelt so viele Punkte wie sein Teamkollege Alexander Rossi erzielt. Außerdem nahm Félix da Costa am MotorSport Vision Formel-3-Cup, einer regionalen Formel-3-Meisterschaft in Großbritannien als Gaststarter teil und gewann dabei bei zwei Starts zwei Rennen. Mit diesem Engagement erfüllte er die Voraussetzungen für die Teilnahme am Macau Grand Prix. Diesen gewann er von der Pole-Position startend. Des Weiteren absolvierte Félix da Costa für Red Bull Formel-1-Testfahrten.

2013 blieb Félix da Costa bei Arden Caterham in der Formel Renault 3.5. Nach einem Sieg beim Saisonauftakt in Monza blieb er mehrere Rennen ohne Sieg und erzielte zwei zweite Plätze. Am siebten Rennwochenende in Mogyoród folgte sein zweiter, in Le Castellet sein dritter Sieg. Félix da Costa verbesserte sich in der Meisterschaft auf den dritten Platz. Mit 172 zu 14 Punkten setzte er sich damit deutlich gegen seinen Teamkollegen Pietro Fantin durch. Darüber hinaus nahm Félix da Costa erneut am MotorSport Vision Formel-3-Cup als Gaststarter teil, um erneut zum Macau Grand Prix anzutreten. Für Carlin startend wurde er Zweiter hinter Alex Lynn. Außerdem war Félix da Costa als Formel-1-Testfahrer bei Red Bull unter Vertrag.

2014 erhielt Félix da Costa beim Team MTEK ein BMW-Cockpit in der DTM. Er beendete die Saison als schlechtester BMW-Pilot auf dem 21. Gesamtrang. Darüber hinaus fungiert Félix da Costa in der Formel 1 weiterhin als Testfahrer bei Red Bull Racing. Außerdem trat Félix da Costa in der Saison 2014/15 für Amlin Aguri in der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft an. Aufgrund einer Terminkollision mit der DTM stieg er erst zum zweiten Rennen, dem Putrajaya ePrix, in die Serie ein und trat auch nicht zu den zwei letzten Rennen an. Mit einem achten Platz gelang ihm auf Anhieb eine Top-10-Platzierung. Beim vierten Rennen in Buenos Aires gelang Félix da Costa der erste Formel-E-Sieg. In der Gesamtwertung erreichte er den achten Platz.

2015 wechselte Félix da Costa innerhalb der DTM zum BMW-Team-Schnitzer. Als Startnummer wählte er die 13. In Zandvoort erzielte er zunächst im ersten Rennen mit dem zweiten Platz seine erste Podest-Platzierung in der DTM. Im zweiten Rennen folgte schließlich sein erster Sieg. In der Fahrerwertung verbesserte er sich auf den elften Gesamtrang. Ferner bestritt er einen Gaststart in der Stock Car Brasil. Des Weiteren nahm Félix da Costa 2015/16 erneut mit Aguri an der Formel E teil. Zu einem Rennen trat er wegen einer Überschneidung mit der DTM nicht an und wurde dabei durch René Rast vertreten. Er hatte wechselnde Teamkollegen und erzielte von den 32 Punkten seines Teams 28 Punkte. Er schloss die Saison auf dem 13. Platz in der Gesamtwertung ab.

In der DTM-Saison 2016 blieb Félix da Costa bei Schnitzer. Ein dritter Platz war sein bestes Ergebnis und er erzielte zwei Pole-Positions. Intern setzte er sich mit 43 zu 16 Punkten gegen Martin Tomczyk durch. Er wurde 17. im Gesamtklassement. Nach der Saison endete sein DTM-Engagement. Ferner bestritt er zwei Rennen in der ADAC GT Masters und er nahm am Macau Grand Prix teil, den er gewann. Zur FIA-Formel-E-Meisterschaft 2016/17 wechselte Félix da Costa zu Andretti Autosport. Der Rennstall ging zu dieser Saison eine Kooperation mit BMW ein. Mit nur einem Punkteresultat lag er am Saisonende auf dem 20. Platz der Fahrerwertung.

In der FIA-Formel-E-Meisterschaft 2017/18 trat Félix da Costa erneut für Andretti an. Er schloss die Saison auf dem 15. Rang in der Gesamtwertung ab.

Auch 2018/19 trat Félix da Costa wieder für Andretti an, die nun als Werksteam mit Motoren von BMW starteten. Félix da Costa gewann den Saisonauftakt in Diriyya und erzielte drei weitere Podestplatzierungen. Mit 99 Punkten belegte er am Saisonende den sechsten Platz in der Fahrerwertung.

Im August 2020 wurde da Costa in Berlin neuer Formel-E-Sieger.
Am 12.11.22 wurde er LMP2 Weltmeister in Bahrain.

Sonstiges 
Félix da Costa wurde mehrere Jahre von seinem Landsmann Tiago Monteiro und dessen Rennstall Ocean Racing Technology gefördert.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Meisterschaft 

(Legende)

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse in der DTM

Weblinks 

 Offizielle Website von António Félix da Costa
 Karrierestatistik von António Félix da Costa (englisch)

Einzelnachweise 

GP2-Rennfahrer
DTM-Rennfahrer
Formel-E-Rennfahrer
Rennfahrer (Portugal)
Portugiese
Geboren 1991
Mann
Langstrecken-WM-Rennfahrer
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans